Realeza puede referirse a:
Distintas características atribuidas a un rey:
dignidad
soberanía
magnificencia
grandiosidad

Conjunto de las casas reales o familias reales (categoría)